56-й чемпионат Италии прошёл в Мантуе в ноябре — декабре 1996 года.

 Категория: 6-я (средний рейтинг: 2390).
Чемпионом страны во второй раз в карьере стал Б. Белотти, на пол-очка опередивший Р. Мантовани и на очко — М. Годену. Все призеры прошли дистанцию турнира без поражений, но Белотти не понес очковых потерь в партиях с аутсайдерами турнира.

Таблица

Ссылки 
 
 Партии турнира на сайте 365chess.com

Чемпионаты Италии по шахматам
1996 год в шахматах
Спорт в Италии в 1996 году
Ноябрь 1996 года
Декабрь 1996 года
Спорт в Мантуе
Спортивные соревнования в Ломбардии